12,7 мм (равен пяти линиям в русской системе мер) — распространённый калибр оружия. В США данный калибр называют  (0,50 дюйма; .50) или  (0,500 дюйма; .500).

 12,7×23 мм RB — пистолетный патрон;
 12,7×33 мм;
 12,7×41 мм SR — револьверный патрон;
 12,7×42 мм;
 12,7×55 мм СЦ-130 — дозвуковой патрон;
 12,7×76 мм;
 12,7×99 мм НАТО — стандартный патрон стран НАТО;
 12,7×108 мм R — патрон для пулемёта ШВАК;
 12,7×108 мм — стандартный российский патрон;
 12,7×110 мм;
 12,7×114 мм;
 12,7×120 мм SR — британский патрон времён Второй мировой войны для Vickers .5 Class D;